Crafoord ist der Familienname folgender Personen:

 Clarence Crafoord (1899–1984), schwedischer Herz- und Gefäßchirurg
 Greta Crafoord (* 2000), schwedische Eiskunstläuferin 
 Holger Crafoord (1908–1982), schwedischer Industrieller
 John Crafoord (* 2000), schwedischer Eiskunstläufer

Siehe auch:
 Craford